Grega Lang (ur. 16 marca 1981) – słoweński skoczek narciarski. Drużynowy złoty medalista mistrzostw świata juniorów z 1997 i srebrny medalista uniwersjady z 2003. Uczestnik Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2000. Dwukrotny zdobywca punktów Pucharu Świata.

Przebieg kariery 
1 stycznia 1997 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Zajął 45. miejsce na skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Wystartował również w kilku kolejnych konkursach, zajmując miejsca w czwartej i piątej dziesiątce. 13 lutego 1997 zdobył złoty medal w zawodach drużynowych skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów. W zespole słoweńskim obok Langa wystartowali Miha Rihtar, Blaž Vrhovnik i Peter Žonta. W kolejnym sezonie starty w Pucharze Świata rozpoczął w marcu. W pierwszym z nich, 4 marca 1998 w Kuopio zdobył swoje pierwsze punkty w tym cyklu, zajmując 29. miejsce.

W 2000 wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund, zajmując 39. miejsce. Wystąpił również w zawodach Pucharu Świata w Planicy, które odbyły się 18 i 19 marca 2000. Ustanowił tam swój rekord życiowy, wynoszący 203,5 m. 26 stycznia 2002, po prawie 4 latach przerwy po raz drugi w karierze zdobył punkt Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce na skoczni w Sapporo. 29 listopada 2002 w Ruce po raz ostatni wystąpił w cyklu, zajmując 45. miejsce. 18 stycznia 2003 zdobył srebrny medal Zimowej Uniwersjady 2003 w konkursie drużynowym. Wystąpił w nim wraz z Blažem Vrhovnikiem i Jernejem Damjanem.

W latach 1996–2003 zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy zajął 29. miejsce w klasyfikacji generalnej z 380 punktami.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata w lotach narciarciarskich 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 39. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar Kontynentalny 
Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Grega Lang na oficjalnej stronie FIS-u 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981